Alessandria kan syfta på:

Geografi

Egypten 

 Alexandria, guvernementshuvudort,

Italien 

 Alessandria (provins), provins, Piemonte, 
 Alessandria, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria,